Municipio de Brampton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brampton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sargent.
 Municipio de Brampton (condado de Delta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Delta.